La parola indurimento può riferirsi a diversi significati:

L'indurimento in chimica è l'idrogenazione di grassi insaturi;
Indurimento in edilizia indica il processo di solidificazione del cemento;
L'Indurimento per precipitazione è una lavorazione delle leghe metalliche.
L'indurimento o fortizione in fonetica viene riferito a diverse modificazioni fonetiche.

Altri progetti